Reines d'un jour, film français de Marion Vernoux sorti en 2001 ;
 Reine d'un jour, deuxième épisode de la saison 1 des Totally Spies!, diffusé en 2001 ;
 Reine d'un jour (Mrs. Tri-County), vingt-deuxième épisode de la saison 6 de Malcolm, diffusé en 2005 ;
 Reine d'un jour (Queen for day), vingtième épisode de la saison 3 de H2O, diffusé en 2011 ;
 Reine d'un jour (Queen for day), quatrième épisode de la saison 3 de Warehouse 13, diffusé en 2011 ;
 Reine d'un jour, septième épisode de la saison 1 de Cherif, diffusé en 2014 ;
 Reine d'un jour (Regina per un giorno), dix-neuvième épisode de la saison 6 de Winx Club, diffusé en 2014.